Gavrila Ignjatović, en serbio: Гаврила Игњатовић, Gavrila Ignjatović; (Čukojevac, Kraljevo, entonces Reino de Serbia hoy Serbia,  15 de octubre de 1920 - Monasterio de Ravanica, 10 de enero 2005) fue una monja, higúmenia de Monasterio de Ravanica de la Iglesia ortodoxa serbia, desde el 6 de agosto de 1958. hasta 2005. año.

Biografía 
La hegumenia Gavrila nació el 15 de octubre de 1920. año en el pueblo de Čukojevac cerca de Kraljevo, en la rica familia campesina de Stanimir y Poleksija Ignjatović. En su bautismo, fue nombrada Ravijojla.

Ingresó al Monasterio Temska cerca de Pirot, el 15 de julio de 1932, donde permaneció hasta 1946. año. Fue ordenada como rasofor el 2 de febrero de 1946. en el Monasterio de Ravanica, y como pequeña shima el 16 de mayo de 1956. año también en el Monasterio de Ravanica cerca de Ćuprija, por el obispo Hrizostom Vojinović de Pozarevac-Braničevo. 

Fue nombrada abadesa (higúmenia) del Monasterio de Ravanica el 6 de agosto de 1958. año dónde estuvo 48 año al frente.

Murió 10 de enero de 2005. en el Monasterio de Ravanica. El metropolitano Nikolaj Mrđa  de Dabrobosna, el obispo Ignatije Midić de Braničevo y Jovan de Šumadija oficiaron el funeral en presencia de numerosos clérigos, monjes y admiradores de Madre Gavrila. Fue enterrada en la puerta del monasterio de Ravanica cerca del Ćuprija.

Referencias

Enlaces externos 

 de Ravanica

Religiosos de Serbia
Religiosos ortodoxos
Cristianos ortodoxos de Serbia